Lombard är ett efternamn, som finns i flera länder. Den 31 december 2018 var 52 personer med enamnet folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Lombard
 Adrienne Lombard (1931–1994), svensk skådespelare och regissör
 Alf Lombard (1902–1996), svensk professor i romanska språk
 Carole Lombard (1908–1942), amerikansk skådespelare
 Gustav Lombard (1895–1992), tysk militär i Waffen-SS
 Hector Lombard  (född 1978) kubansk-australisk MMA-utövare
 Lambert Lombard (1506–1566), belgisk målare och arkitekt
 Louise Lombard (född 1970), brittisk skådespelare
 Yvonne Lombard (född 1929), svensk skådespelare

Släktinformation
Alf Lombard var far till Yvonne Lombard och Adrienne Lombard.

Källor

Svenska släkter